Allainville ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Allainville (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Allainville (Yvelines), auch Allainville-aux-Bois, Gemeinde im Département Yvelines
 Allainville-en-Beauce, Ort in der Gemeinde Outarville im Département Loiret